Numele Vozia definește:

 Orașul sau cetatea Oceac, aflată la confluența Bugului (râu) cu fluviul Nipru; 
 Ținutul cunoscut astăzi sub numele Transnistria sau, mai exact, partea lui sudică (nordul făcând parte din Podolia); unele referințe pot fi găsite și la pagina despre Zaporojia (regiune);  
 Un ținut și o cetate fantasy, din seria Drumul spre Vozia, a scriitorului român Mihai-Andrei Aldea.